Nimrod o Nemrod puede referirse a:

Historia 
 Nemrod o Nimrod, un monarca mítico de Mesopotamia
 Expedición Nimrod, oficialmente llamada British Imperial Antarctic Expedition 1907-09 (Expedición Antártica Imperial Británica), liderada por Ernest Shackleton.
 Nimrod (barco), goleta de tres mástiles utilizada por Ernest Shackleton en 1908 durante una expedición a la Antártida.
 Operación Nimrod, acción llevada a cabo para liberar a los 26 rehenes secuestrados en la embajada iraní en Londres en 1980.
 Nimrod (videojuego) Es considerado el primer computador construido específicamente para un juego, considerado como el primer videojuego de computadora electrónica

Geografía 
 Nimrod (Minnesota), una ciudad ubicada en el condado de Wadena en el estado estadounidense de Minnesota.
 Nimrud, una de las capitales de Asiria (conocida como Kalkhu por los asirios, y como Calaj o Kalakh en la Biblia).
 Islas Nimrod, unas supuestas islas antárticas de las que informó por primera vez en 1828 el capitán Eilbeck.
 Fortaleza de Nimrod, un fortín de arquitectura medieval situado al norte de los Altos del Golán.

Literatura 
 Nimrod (escritor), Nimrod Bena Djangrang; escritor francés nacido en Chad en 1959.

Entretenimiento 
 Nimrod, una de las Variaciones Enigma, compuestas por Edward Elgar.
 Nimrod, quinto álbum de estudio de la banda Green Day.
 Nimrod, robot ficticio cazador de mutantes creado por Marvel Comics para su publicación X-Men.

Tecnología militar 
 Hawker Siddeley Nimrod, avión militar desarrollado y fabricado en el Reino Unido, basado en una extensa modificación del de Havilland Comet.
 BAE Systems Nimrod MRA4, un proyecto de avión patrulla marítima y ataque (conocido anteriormente como "Nimrod 2000").
 40M Nimrod, cañón antiaéreo autopropulsado húngaro de la Segunda Guerra Mundial.
 Nimrod (misil), misil aire-tierra y tierra-tierra de largo alcance, desarrollado por Israel Aerospace Industries.